Daniela Iraschko-Stolz (ur. 21 listopada 1983 w Eisenerz) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka WSV Eisenerz. Indywidualna wicemistrzyni olimpijska (2014). Zdobywczyni ośmiu medali mistrzostw świata – złotego (2011) i dwóch brązowych (2015 i 2019) w konkursach indywidualnych oraz złotego (2021), trzech srebrnych (jednego w 2017 i dwóch w 2019) i brązowego (2021) w konkursach drużynowych. Pierwsza złota medalistka w skokach narciarskich na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2001) i dwukrotna mistrzyni zimowej uniwersjady (2005 i 2007). Zdobywczyni Pucharu Świata (w sezonie 2014/2015) i trzykrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego (w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012). Pięciokrotna zwyciężczyni FIS Ladies Winter Tournee (2000, 2001, 2002, 2005 i 2010) i dwukrotna FIS Sommer Ladies Tournee (2001 i 2002). W trakcie kariery wygrała 16 konkursów Pucharu Świata i 51 konkursów Pucharu Kontynentalnego.

W latach 2003–2023 była rekordzistką świata w długości skoku narciarskiego. 29 stycznia 2003 na skoczni Kulm osiągnęła najpierw 188 m, a następnie 200 m. 18 marca 2023 nowy rekord ustanowiła Ema Klinec (203 m na skoczni Vikersundbakken).

Życie prywatne 
Ukończyła gimnazjum narciarskie w Stams. 31 sierpnia 2013 w Innsbrucku zawarła związek partnerski ze swoją wieloletnią partnerką Isabelą Stolz i przyjęła nazwisko Iraschko-Stolz.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 FIS-Ski: Daniela Iraschko-Stolz – statistics 
 

Urodzeni w 1983
Austriackie skoczkinie narciarskie
Zdobywczynie Pucharu Świata w skokach narciarskich
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Austriaccy medaliści olimpijscy
Mistrzowie świata w skokach narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007